Partido Animalista puede referirse a:

 Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), un partido político español.
 Partido Animalista de San José, un partido político costarricense.
 Partido por los Animales, un partido político holandés.
 Partido Verde Animalista, un partido político uruguayo.
 Partido animalista, un partido político francés.